Аэродром «Сельцо»  входит в состав Санкт-Петербургского аэроузла и является аэродромом Авиации Общего Назначения (АОН),который расположен в 1 км южнее п. н. Сельцо Волосовского района Ленинградской области и в 2 км юго-восточнее н.п. Каськово. Аэродром "Сельцо" — равнинный, дневного действия,с основной и запасной ВПП.
Местность аэродрома равнинная, слабопересеченная, заболоченная, отдельные участки покрыты небольшими лесными и кустарниковыми массивамис максимальным превышением рельефа относительно ВВП до 12 сна удалении 3 км в азимуте 90° от КТА.
Номер часового пояса - второй.

Основные данные 
Аэродром "Сельцо" — равнинный, дневного действия,с основной и запасной ВПП. 

Местность аэродрома равнинная, слабопересеченная, заболоченная, отдельные участки покрыты небольшими лесными и кустарниковыми массивамис с максимальным превышением рельефа относительно ВВП до 12 м на  удалении 3 км в азимуте 90° от КТА.

Номер часового пояса - второй. 

Авиационно-климатические условия в районе аэродрома в основном определяются движением воздушных западных и северо-западных масс, с близким расположением от побережья Финского залива, особенностью рельефа местности и растительности. 

Климат территории умеренно-континентальный. 

Зима ( начало ноября - середина марта) - мягкая, преимущественно с пасмурно погодой. 

Преобладающая дневная температура воздуха : - 2°, - 7°С, ночная : - 2°,12°С. Сильные морозы бывают редко (абсолютный минимум - 42°С). В дни с оттепелью (4-6 дней в месяц) температура повышается на 3-8°С. За месяц наблюдается 1-2 ясных дня, 1-6 дней с метелью, 12-15 дней с туманом. Снежный покров установливается в начале декабря и достигает наибольшей толщины в начале марта 40-60 см. Грунты промерзают на глубину 60-90 см.

Весна (конец марта - начало июня) - прохладная, затяжная. 

В марте-апреле преобладает пасмурная погода, в мае - малооблачная, температура воздуха днём +4+10°С, ночью +5,-2°С. Дожди моросящие, часто с мокрым снегом. Снег стаивает к середине апреля, распутица длится около 30 дней. Туманы бывают 10-13 дней в месяц. 

Лето (середина июня - середина августа) - тёплое, дождливое, преобладает пасмурная погода. Температура воздуха днём +17+20°С (максимум +36°С), ночью +10+14°С. Заморозки возможны в июне и в августе. Дожди преимущественно моросящие. 

Осень ( середина августа - начало ноября) - тёплая, дождливая, преобладает пасмурная погода. Температура воздуха днём 0+12°С, ночью +8°С, - 2°С. Дожди обложные моросящие, с середины октября с мокрым снегом. В течение месяца возможны 17-19 дней с осадками,  9-10 дней - с туманом. Ветры в течение года преобладают северо-восточные и северо-западные со средней скоростью 4-6 м/с.

Авиапарк 
Cessna150, Aero Commander 112A, Zlin142, Ан-2, Як-52, В-2, Socata TB-10, Socata Rallye и др.

Ссылки 
 

Аэродромы Ленинградской области